A 1412 steht für:
 Coburg (A 1412), deutsches Marineversorgungsschiff der Lüneburg-Klasse
 Frankfurt am Main (A 1412), deutsches Marineversorgungsschiff

Abkürzung